L'edizione 1963 della Pervaja Gruppa A fu la 26ª del massimo campionato di calcio sovietico; fu vinta dalla Dinamo Mosca, giunto al suo decimo titolo.

Stagione

Novità 
I club partecipanti scesero a 20, con le due retrocesse della stagione precedente (Žalgiris Vilnius e Daugava Rīga) che non furono rimpiazzate da alcuna squadra neo promossa vista la riforma che portò alla creazione di un terzo livello (denominato Klass B).

Formula 
Le formazioni si incontrarono in un girone unico con gare di andata e ritorno, per un totale di 38 partite per squadra; il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Venivano retrocesse in Vtoraja Gruppa A al termine della stagione le ultime cinque classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti 
Dinamo Mosca Campione dell'Unione Sovietica 1964.
Dinamo Leningrado, Lokomitiv Mosca, Ararat Yerevan, Avandard Kharkov e Pakhtakor Tashkent retrocesse in Vtoraja Gruppa A 1964.

Risultati

Statistiche

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate 
 Vtoraja Gruppa A 1963
 Kubok SSSR 1963

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1963
1963